Oikopleura är ett släkte av ryggsträngsdjur som beskrevs av Mertens 1831. Oikopleura ingår i familjen lysgroddar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lysgroddar
Oikopleura